Tsjermosjnoj (district Fatezjski) - posjolok in de Russische oblast Koersk
 Tsjermosjnoj (district Oktjabrski) - choetor in de Russische oblast Koersk